Die Open Sud de France 2021 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. Februar 2021 in Pérols bei Montpellier stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Córdoba die Córdoba Open sowie in ATP Singapur die Singapor Tennis Open statt, die wie die Open Sud de France zur Kategorie der ATP Tour 250 zählten.

Gaël Monfils war der Titelverteidiger im Einzel. Im Doppel gewann im Vorjahr das Doppel aus Nikola Čačić und Mate Pavić.

Das Teilnehmerfeld im Einzel bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren; die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen zum Auftakt ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 262.170 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 323.970 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 21. und 22. Februar 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF)
  (PDF)
  (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Pérols